Una donna diversa (The Other Woman) – romanzo di Rona Jaffe del 1972
 Una donna diversa (Searching for Caleb) – romanzo di Anne Tyler del 1975